Er zijn veel Gallo-Romeinse tumuli in België bewaard gebleven sinds de Romeinse tijd. De grootste concentratie van deze grafheuvels ligt aan beide zijden van de Romeinse weg van Bavay-Tongeren-Keulen. Sommige heuvels zijn opgegraven en gereconstrueerd zoals de Tumulus van Trou de Billemont, andere hebben hun heuvel verloren. Een deel van de heuvels van België zijn erkend als monument door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen.

Fotogalerij

Lijst van Gallo-Romeinse tumuli 
 De 2e kolom (Ferraris) verwijst naar kaarten van de Carte de Ferraris (1777), aangegeven door een nummer en een verwijzing naar een grid, bestaande uit twee letters (bijvoorbeeld Ba en Bd). Hoofdletter A en B zijn respectievelijk de linkerpagina of rechterpagina van een kaart. Kleine letters a, b, c, d geven respectievelijk de linkerbovenhoek (a), de rechterbovenhoek (b), de linkerbenedenhoek (c) en de rechterbenedenhoek (d) van elke pagina.
 De 3e kolom (NGI) verwijst naar de topografische kaarten van België gepubliceerd door het Nationaal Geografisch Instituut. Zij gebruiken een raster van 72 vakjes om heel België in te delen. Elk vakje is onderverdeeld in 8 subsecties (1 tot 4 voor de bovenste rij en 5 tot 8 voor de onderste rij) verdeeld in noord (N) en zuid (S).
 De 4e kolom geeft het aantal tumuli weer op een locatie.

Kaart van België

Zie ook 
 Sinte-Gitter, een motte die vaak als tumulus wordt aangezien
 Niet-Romeinse grafheuvels in België zijn onder andere:
 Grafheuvels van Hamont-Achel
 Grafveld Het Heike